Смешанная сборная Австрии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из двух мужчин и двух женщин), представляет Австрию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Австрии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

(данные отсюда:)

См. также 
 Мужская сборная Австрии по кёрлингу
 Женская сборная Австрии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Австрии по кёрлингу

Примечания

Ссылки 
 Австрия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Австрии

Австрия
Кёрлинг в Австрии
Кёрлинг